Jäniskoski kan syfta på:

Ryssland
 Jäniskoski-Niskakoskiområdet – ett område i Pasvikdalens övre lopp, nära Enare träsk i Lappland, som Finland sålde till Sovjetunionen 1947.
 Jäniskoski kraftverk – vattenkraftverk i Pasvikälven, tidigare finländskt numera ryskt, se Yaniskoski kraftverk 
 Jäniskoski – en fors i Pasvikälven, Murmansk oblast, se  Yaniskoski (vattenfall i Ryssland)

Finland
 Jäniskoski (fors i Finland) – Lappland,